Ефим Юрьевич Гуркин (род. 13 ноября 1992, Уфа) — российский хоккеист, защитник. Воспитанник уфимского хоккея.

Карьера 
Ефим Гуркин начал свою профессиональную карьеру в 2009 году в составе уфимского «Толпара», который выступал в Молодёжной хоккейной лиге. В сезоне 2010/11 Ефим заслужил звание лучшего защитника клуба, набрав 29 (10+19) очков в 68 проведённых матчах. 18 сентября 2011 года в матче против нижнекамского «Нефтехимика» Гуркин дебютировал в КХЛ, а спустя месяц в матче против чеховского «Витязя» забросил свою первую шайбу в лиге.

Всего в сезоне 2011/12 Ефим провёл в составе «Салавата» 10 матчей, набрав 2 (1+1) очка, после чего руководство уфимского клуба приняло решение продлить соглашение с игроком.

Международная 
В составе сборной России Ефим Гуркин принимал участие в юниорском чемпионате мира 2010 года, который проходил в Белоруссии. На том турнире россияне заняли 4 место, а сам Гуркин набрал 4 (2+2) очка в 7 проведённых матчах.

Личная жизнь 
В 2015 году женился. Супругу зовут Мария. Есть сын - Мирон.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 07 апреля 2020 года

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Толпар»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Торос»
Игроки ХК «Кубань»
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Ариада»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Сибирь»